Regnault oder Régnault ist der Familienname folgender Personen:

 Regnault de Chartres (auch Renault, Renaud und Regnaut; † 1444), Erzbischof von Reims
 Alice Regnault (1849–1931), französische Schauspielerin und Autorin
 Antoine Régnault (16. Jahrhundert), französischer Kaufmann und Wallfahrer
 Émile Regnault (1811–1863), französischer Arzt und Autor
 François Regnault (* 1938), französischer Schriftsteller, Übersetzer und Philosoph

 Patrick Regnault (* 1974), französischer Fußballspieler

Regnault steht zudem für:
 Regnault (Mondkrater), benannt nach Henri Victor Regnault

Siehe auch:
 Renault (Begriffsklärung)